De Pharos van Alexandrië, een historische vuurtoren, een van de zeven wereldwonderen van de antieke wereld
 Pharos (eiland), een eiland in de Middellandse Zee
 Pharos (kenniscentrum), Nederlands expertisecentrum gezondheidsverschillen

Zie ook 
 Pharus (doorverwijspagina)